

Ім'я 
Дмитро́ () — чоловіче ім'я, пов'язане з ім'ям Деметри, богині землі й родючості із давньогрецької міфології. Перекладається приблизно так: «Той, хто належить Деметрі». Слов'янізована форма грецького імені Деметріос.

Відомі особи 

 Дмитро (тисяцький) — ближній боярин галицько-волинського князя Данила Галицького, очолював оборону Києва в листопаді — грудні 1240 року від навали військ хана Батия.
 Дмитро Вітовський – український політик, військовик і літератор, сотник УСС, полковник, начальний командат Української Галицької армії, Державний секретар військових справ ЗУНР.
 Дмитро Донський — великий князь московський (із 1359 року) та володимирський (із 1362, з перервами). Канонізований РПЦ як преподобний

 Дмитро Донцов (1883–1973) — український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч, головний ідеолог українського інтегрального націоналізму
 Дмитро Бортнянський (1751—1825) — український композитор, співак і диригент.

 Дмитро Вишневецький «Байда» (1517—1563/1564) — шляхтич, волинський магнат, князь гербу Корибут з династії Гедиміновичів.
 Дмитро Гнатюк (1925—2016) — видатний український оперний співак (баритон), режисер, педагог, Народний артист України, Народний артист СРСР, Герой Соціалістичної Праці, Герой України.
 Дмитро Гуня (? — 1638?) — один з керівників селянсько-козацьких повстань в Україні в 1630-х років проти польсько-шляхетського гніту, козацький гетьман (1637, 1638).
 Дмитро Дедько (? — близько 1349) — галицький боярин за правління королів Русі Юрія ІІ Болеслава і Любарта-Дмитра.
 Дмитро Дорошенко (1882—1951) — політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф.
 Дмитро Клячківський (1911—1945) — полковник УПА, Головний командир УПА.
 Дмитро Медвєдєв (1965) — російський державний і політичний діяч.
 Дмитро Менделєєв (1834—1907) — російський хімік, один з авторів періодичної таблиці хімічних елементів.
 Дмитро Павличко (1929) — український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч.
 Дмитро Пожарський — російський державний і військовий діяч, князь, боярин (1613). Один з організаторів і керівників народного ополчення (разом з Мініним) в 1611—1612 роках. В 1612 це ополчення під його керівництвом визволило Москву від польських загарбників.
 Дмитро Табачник (1963) — український політичний і державний діяч. Доктор історичних наук (1995), професор (1997), академік Академії правових наук України. 
 Дмитро Шостакович (1906—1975) — російський композитор, піаніст, педагог і громадський діяч.
 Дмитро Яворницький (1855—1940) — історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, дослідник історії українського козацтва.

Примітки